Chaparral peut faire référence à :
 Chaparral, une formation végétale,

Toponyme 
 Chaparral, une census-designated place située dans le Comté de Doña Ana au Nouveau-Mexique aux États-Unis ;
 Chaparral, une localité de la province de Tolima en Colombie ;
 Chaparral, un quartier de Calgary en Alberta au Canada ;
 El Chaparral, une localité de la Province de Grenade en Espagne.

Divers 
 Chaparral Cars, un concepteur de voitures de course américain ;
 MIM-72 Chaparral, un missile sol-air américain faisant partie du système d'armes MIM-72 Chaparral ;
 Le Grand Chaparral, une série télévisée américaine des années 1960.
 Chaparral, une typographie créée en 1997 par Carol Twombly
Homonymie de toponyme